333 км, 333-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 333 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 185710
  333 км (платформа МЖД) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Орловско-Курского центра ЦППК, Московская железная дорога. Код 215539
 333 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 631112
 333 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 844353